Valencia Mangin, née Engamba Iloki le 02 juillet 1986 à Brazzaville en République du Congo, est une magistrate congolaise, juge civile et correctionnelle au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville. Elle a été attachée au département des affaires juridiques et des droits humains à la Présidence de la République du Congo et  assistante administrative au cabinet du président de la Cour constitutionnelle du Congo. Mariée, mère d'un enfant.

Biographie

Formation 
Après l'obtention en 2005 de son Baccalauréat « série A4 » au Lycée Dom Helder Camara de Brazzaville, Valencia Engamba Iloki a commencé son cursus universitaire à l’Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Elle est sortie de là, en 2011, avec une maitrise en Droit. L’année suivante, elle a été sélectionnée parmi un certain nombre d’étudiants pour l’École nationale d’Administration et de Magistrature de Cotonou où elle obtient un diplôme du second cycle spécialité : Magistrature. Son cursus académique a été couronné par la soutenance d’un mémoire, à l’Université d’Abomey au Bénin, sur « La pratique de la conciliation en matière d’injonction de payer ».

Poursuivant son cursus universitaire, elle s’inscrit à l’École Nationale de Magistrature de France en partenariat avec l’Université  Paris Descartes (Paris V), où elle obtient, également, le diplôme de l’École Nationale de la Magistrature (E.N.M), département international en date du 24 mars 2017.

Vie professionnelle 
Le 10 novembre 2015, elle est nommée assistante administrative au cabinet du président de la Cour constitutionnelle du Congo. Deux ans plus tard, soit en 2017, elle a été nommée au cabinet du président de la République en qualité d’attachée du Conseiller juridique.  Elle est successivement nommée en mars 2017 juge à la  chambre civile et correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville. Valencia Iloki est présidente fondatrice de l’association Accès Droit Pour tous.

Bibliographie 
 2020 : Au tribunal de Wamy – Tome I (disponible le 21 décembre 2020)
 2015 : Co-auteur d’un article « Conciliation et Injonction de payer OHADA » publié dans la revue trimestrielle d’informations Juridiques et Judiciaires Droit & Lois avec le Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, LL. D Montréal
 2020 : Le sexisme dans l’administration judiciaire en République du Congo, Le Patriote n°586 du 9 mars 2020 à la Une, suite page 6 et la semaine Africaine n° 3960 du 06 mars 2020 page 5 ;

Références 

Magistrat congolais (RC)
Naissance en juillet 1986